Gabriel Kehr – martellista cileno
 Eckart Kehr – storico tedesco
 Johannes Otto Kehr – chirurgo tedesco
 Paul Fridolin Kehr – archivista, storico e diplomatista tedesco